Хабалијес има више значења:

 Хабалијес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хабалијес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику